Xtreme Couture Mixed Martial Arts — американский клуб бойцов смешанного стиля (ММА), один из ведущих клубов в подготовке бойцов смешанных боевых искусств, который основал и возглавляет бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) и бывший соучредитель Team Quest, Рэнди Кутюр. Xtreme Couture была основана с залом в Лас-Вегасе, и с тех пор, по франшизе отделения клуба  распространилась на другие города в США и Канаде.

Тренеры и инструкторы 
В зале в Лас-Вегасе есть несколько известных преподавателей ММА, включая Рона Фрейзера, Рэя Сефо, Джейка Боначчи, Лэнса Фреймута, Брайана Кека, Джила Мартинеса и других.

Известные бойцы 
В Xtreme Couture входят такие известные бойцы, как:
  Рэнди Кутюр
  Алистар Оверим
  Витор Белфорт
  Хит Херринг
  Кевин Рэндлмен
  Франсис Нганну
и другие.

Примечания

Ссылки 
 Xtreme Couture Official Site
 Xtreme Couture on the GymDB

Спортивные клубы ММА